Zamboni puede hacer referencia a:

Personas
 Giuseppe Zamboni (1776-1846), sacerdote y físico italiano, inventor de la Pila de Zamboni;
Frank Zamboni (1901-1978), inventor y empresario estadounidense;
 Anteo Zamboni (1911-1926), anarquista italiano que intentó asesinar a Benito Mussolini;

Otros
 Frank J. Zamboni & Company, empresa fundada por Frank Zamboni;
 El nombre dado comúnmente a las pulidoras de hielo fabricadas por la Frank J. Zamboni & Company; o
 Pila de Zamboni, el nombre de una de las primeras pilas eléctricas.